Sérvios — povo eslavo que habita a região dos Bálcãs
 Língua sérvia — idioma indo-europeu falado por este povo
 Mário Sérvio Honorato — gramático latino, mais conhecido como Sérvio
 Sérvio Túlio — rei romano de origem etrusca

Desambiguações de gentílicos